Scintilla, italienisches Wort für Funke, steht für:
 Scintilla AG, Industriebetrieb der Bosch-Gruppe (Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge)
 Scintilla (2014), britischer Spielfilm von Billy O'Brien (2014)
 Scintilla (Software), Open-Source-Texteditor-Komponente
 latinisiert den Familiennamen Funck

Siehe auch:
 I:Scintilla, US-amerikanische Rockband 
 Scintilla animae, siehe Seelengrund
 Selasphorus scintilla, siehe Orangekehlelfe